De Kondrasjin & Belov Cup 2004 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg tussen 2 oktober 2004 en 3 oktober 2004 werd gehouden. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Žalgiris Kaunas, CSKA Moskou, Prokom Trefl Sopot en Opel Skyliners Frankfurt. CSKA won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup
Basketbal in 2004